Albicker ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Albicker (* 1950), Schweizer Politiker (FDP)
 Josef Albicker (1896–1968), deutscher Landwirt und Dichter